Bison steht für:

 eine Rindergattung, siehe Bisons
 Amerikanischer Bison, eine Art aus dieser Gattung
 in der Informatik ein freier universeller Parsergenerator aus dem GNU-Projekt, siehe GNU Bison
 in der Informatik eine binäre Form der Notation JavaScript Object Notation #Ähnliche Techniken
 eine russische Maschinenpistole, siehe PP-19 Bison
 die 15,5 cm Festungskanone 93 L52 BISON der Schweizer Armee
 kurz für Bison Holding, Schweizer Softwareunternehmen
 Bison-Motorradfabrik, österreichischer Motorrad-Hersteller
 Bison, Krypto-Trading-App der Börse Stuttgart

Fahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge:
 ein deutsches gepanzertes Fahrzeug im Zweiten Weltkrieg, siehe 15-cm-sIG 33 (Sf) auf Pz. I B
 Bison (Bergefahrzeug), ein schweres geschütztes Berge- und Abschleppfahrzeug der Bundeswehr
 eine Serie von Eisbrechern der Bison-Klasse
 Bison (Schiff, 1928), ein französischer Großzerstörer der Guépard-Klasse im Zweiten Weltkrieg
 der NATO-Codename des sowjetischen Bombers Mjassischtschew M-4
 verschiedene Loks bzw. Lokomotivbaureihen:
 Am 847 101 von Scheuchzer (Unternehmen) (Hersteller: CAF)
 eine Lok-Baureihe von Rail Cargo Hungaria (Hersteller: CRRC, Ltd.)
 Loks des Typs EffiLiner 1600 des Herstellers CZ Loko 

Personen:
 Giuseppe Bernardino Bison (1782–1844), italienischer Maler
 Walter Bison (1913–1985), deutscher Theaterintendant, -schauspieler und -regisseur

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bison (Kansas), im Rush County
 Bison (Montana), im Glacier County
 Bison (Oklahoma), im Garfield County
 Bison (South Dakota), im Perkins County
 Bison (West Virginia), im Braxton County
 Bison Township (South Dakota)

Sonstiges:
 Bison Branch, Fließgewässer im Dubois County, Indiana
 Bison Lake, See im Garfield County, Colorado
 Bison Basin Project Mine, Mine im Sweetwater County, Wyoming
 Bison Shaft, Mine im Lake County, Colorado
 Bison Basin Oil Field, Ölfeld im Fremont County, Wyoming

Siehe auch:
 Bison Mountain